Yoshio Kushida  född 19 september 1957 i Hachiōji, Tokyo, är en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som Y. Kushida och som upptäckare av 56 asteroider.

Tillsammans med frun Reiki Kushida upptäckte han asteroiden 4875 Ingalls.

Han upptäckte den periodiska kometen 144P/Kushida och tillsammans med landsmannen Osamu Muramatsu upptäckte han även 147P/Kushida-Muramatsu.

Asteroiden 5605 Kushida är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Yoshio Kushida

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av Yoshio Kushida

Referenser 

Japanska astronomer under 1900-talet
Män
Födda 1957
WP:Projekt Japan
Personer från Hachioji
Levande personer